De Europese kampioenschappen zwemmen 1931 werden gehouden van 23 tot en met 30 augustus 1931 in Parijs, Frankrijk.

Zwemmen

Mannen

Vrouwen

Schoonspringen

Mannen

Vrouwen

Waterpolo

Medaillespiegel

Externe links 
 Uitslagen mannen
 Uitslagen vrouwen

1931
Zwemmen in Frankrijk
Zwemmen in 1931
Zwemmen
Sportevenement in Parijs